Кудепста — река в Хостинском районе городского округа Сочи Краснодарского края России.

Длина реки составляет 23 км. Площадь водосборного бассейна насчитывает 85,4 км². 

Исток расположен на склонах хребта Ефрем. Протекает по Кудепстинскому каньону. Впадает в Чёрное море.

Притоки:
 Псахо (лб)

Примечания 

Реки, впадающие в Чёрное море
Реки Краснодарского края
Хостинский район
Реки Сочи